Соревнования в прыжке в длину у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 20 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 14 прыгунов, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующим зимним чемпионом мира в прыжке в длину являлся Мауро Винисиус да Силва из Бразилии.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Основные соревнования в прыжке в длину у мужчин прошли 20 марта 2016 года. Лидер сезона Маркиз Денди прыжком на 8,26 м подтвердил статус фаворита и выиграл золотую медаль. Всего один сантиметр проиграл ему австралиец Фабрис Лапьер, установивший новый рекорд Океании — 8,25 м.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки